

Montagne
 Pietra Corva – montagna dell'appennino ligure

Località
 Corva – frazione di Azzano Decimo in provincia di Pordenone
 Corva – frazione di Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo

Pagine correlate

 Corvo (disambigua)
 Corvaia